Доктор Ноу либо Доктор Но (англ. Dr. No):
 «Доктор Но» (1958) — роман Яна Флеминга о приключениях вымышленного британского агента Джеймса Бонда.
 «Доктор Ноу» (1962) — первый фильм о Джеймсе Бонде, экранизация одноимённого романа.
 «Доктор Ноу» — прозвище неустановленного американского серийного убийцы, который орудовал на территории штата Огайо с 1981 по 1990 год.